Не́вон:
 Невон (аэропорт) — аэродром в поселке с одноименным названием, расположенном в 7 км северо-восточнее от центра города Усть-Илимска Иркутской области;
 Невон — поселок в Усть-Илимском районе Иркутской области на берегу реки Ангары при впадении в неё реки Невонки.